

Osoby o imieniu Lev 
 Lev Bukovský (ur. 1939) – słowacki matematyk
 Lev Skrbenský z Hříště (1863-1938) – arcybiskup praski
 Lev z Rožmitála – czeski ród możnowładczy

Inne 
 LEV – skrót od Low Emission Vehicle
 HC Lev Poprad – słowacki klub hokejowy
 HC Lev Praga – czeski klub hokejowy
 Lew ha-Ir – osiedle mieszkaniowe w mieście Tel Awiw-Jafa (Izrael)
 Lev HaYir Tower – wieżowiec położony w osiedlu Lew ha-Ir w Tel Awiw-Jafa Tel Awiw-Jafa
 Lew ha-Mifrac – stacja kolejowa w Hajfie (Izrael)

Zobacz też 
 Lew (ujednoznacznienie)